Влади́мир Логиновски́й:* Логиновский, Владимир Александрович (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Логиновский, Владимир Аркадьевич (род. 1960) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.